Figueroa puede referirse a:

Apellido 

 Figueroa (apellido), apellido español.

Lugares 

 Figueroa (Abegondo), localidad y parroquia civil española del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.
Figueroa (Arteijo), aldea española de la parroquia y municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Figueroa (Arzúa), parroquia civil española del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
Figueroa (Cerdedo-Cotobad), parroquia civil española del municipio de Cerdedo-Cotobad, provincia de Pontevedra, Galicia.